Plaats in Engeland
 Southwick (Hampshire)
 Southwick (Northamptonshire)
 Southwick (Somerset)
 Southwick (Sunderland)
 Southwick (West Sussex)
 Southwick (Wiltshire)

Plaats in de Verenigde Staten
 Southwick (Massachusetts)